Ilopango – miasto w Salwadorze
 Ilopango – jezioro w Salwadorze

Zobacz też 
 Port lotniczy Ilopango – port lotniczy w Salwadorze
 Erupcja Ilopango – wybuch wulkanu Ilopango w 260 roku